De Zandsloot, voormalig waterschap in Zuid-Holland
Zandsloot (Friesland), voormalig waterschap in Friesland
Zandsloot (Sassenheim), boezemwater bij Sassenheim
Zandsloot (Oegstgeest), boezemwater in Oegstgeest